Kavalier steht für:
 Kavalier, ein Titel
 Kavalier (Festungsbau), Geschützstellung im Festungsbau
 Kavalier (Papier), eine Papiersorte